

Населені пункти та їхні частини
 Марисін — село в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Марисін — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Марисін — село в гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Марисін — село в гміні Файславіце Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Марусин (Марисін) — село в гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Марисін — село в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Марисін — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Марисін — село в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Марисін — село в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Марисін — село в гміні Жаґань Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Марисін — село в гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Марисін — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Марисін — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Марисін — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Марисін — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Марисін — село в гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Марисін — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Марисін — село в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Марисін — село в гміні Неханово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Марисін — частина міста Шклярська Поремба в Єленьогурському повіті Нижньосілезького воєводства
 Марисін — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Марисін — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Марисін — частина села Нова Воля в гміні Серники Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Марисін — частина села Усьценець у гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Марисін — частина села Каменьщизна в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Марисін — частина села Чехув у гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Марисін — частина села Барце в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Марисін — частина села Пяскі в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Марисін — колонія в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Марисін — осада в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марисін — осада в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Марисін — лісова осада в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки